Niemcy:
 Dinklage – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta

Osoby:
 August Georg Dinklage – niemiecki architekt
 Peter Dinklage – amerykański aktor